Рабасал:

 Рабасал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Рабасал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.